Plantago lanceolata, pianta della famiglia Plantaginaceae
Symphurus nigrescens, pesce della famiglia Cynoglossidae